Dunhill – marca di sigarette
Dunhill – casa discografica
Dunhill – città dell'Irlanda (contea di Waterford)
Alfred Dunhill – imprenditore britannico
Thomas Dunhill – compositore britannico
Dunhill – maison di pelletteria ed accessori parte del gruppo Richemont